Soda Springs (englisch für „Sodaquellen“) steht für folgende Orte in den Vereinigten Staaten:

 Soda Springs (Idaho) im Caribou County, Idaho
 Soda Springs (Montana) im Yellowstone County, Montana
 Soda Springs (Texas) im Caldwell County (Texas), Texas

in Kalifornien:
 Soda Springs (bei Boonville, Mendocino County, Kalifornien), bei Boonville (Kalifornien), Mendocino County
 Soda Springs (bei Burbeck, Mendocino County, Kalifornien), bei Burbeck, Mendocino County
 Soda Springs (Nevada County, Kalifornien), im Nevada County (Kalifornien)
 Soda Springs (Placer County, Kalifornien), im Placer County
 Soda Springs (Tulare County, Kalifornien), im Tulare County
 Soda Springs, früherer Name von Zzyzx im San Bernardino County